

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 Maclear est un cratère lunaire.

Biologie 
 le Rat de Maclear est une espèce de mammifères de la famille des Muridés, autrefois endémique de l'île Christmas (Australie) mais aujourd'hui éteinte.

Patronyme 

 Basil MacLear ou McLear (1881-1915), un joueur de l'équipe d'Irlande de rugby à XV ;
  (1833-1902), un prêtre et théologien anglais, directeur de la King's College School de Londres ;
  (1838-1907), fils de Thomas Maclear, un amiral de la Royal Navy connu pour ses travaux en hydrographie ;
  (1970-), un auteur canadien de nouvelles et de livres pour la jeunesse.
  (1929-2018), un journaliste canadien, et réalisateur de films documentaires ;
 Thomas Maclear (1794-1879), un astronome sud-africain d'origine irlandaise.

Toponyme

Afrique du Sud 
 Maclear, une ville de la province du Cap-Oriental ;
 la , au sommet de la montagne de la Table, au Cap ;

Australie 
 l', près de la pointe du , dans le Queensland ;

Malawi 
 Cape Maclear, une ville de la région Sud.